Сент-Коло́мб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Бордо, 24 км на південь від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 226 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 601,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Коломб на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Коломб на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди